orvlövész, személy
 Orvlövész 2007-es amerikai akciófilm